Les Insurgés est une histoire de la série de bande dessinée Les Pionniers du Nouveau Monde écrite par Jean-François Charles et Maryse Charles, dessinée par Ersel et publiée aux éditions Glénat.

Synopsis 

Benjamin et Louise coulent des jours heureux avec leurs 3 filles dans la Vallée Bleue sur la Saskatchewan. Ils décident de partir en famille à Montréal pour se plaindre des agissements du fils de Crimbel qui maltraite les indiens qui refusent de lui échanger leurs pelleteries contre des pièges et fusils de mauvaise qualité. Ils prévoient aussi de se marier.
En cette année 1775, le conflit des insurgés des Treize colonies avec les Anglais déborde sur le Québec.

Le voyage est donc très perturbé.

Bande dessinée franco-belge
Bande dessinée d'aventure
Album de bande dessinée sorti en 2013
Série Glénat